Flávio Pentagna Guimarães é um banqueiro e empresário, presidente do conselho e maior acionista do Banco BMG e presidente da Brasfrigo S.A. É filho de Antônio Mourão Guimarães e Nair Pentagna Guimarães tendo sido Secretário de Planejamento do Estado de Minas Gerais.

Referências 
 

Empresários do Brasil